Le nom Puth peut faire référence à :

Patronyme 

 Charlie Puth (né en 1991), chanteur américain,.

Toponyme 

 Puth, un village néerlandais.

Autres 
 Puth est une variante de la transcription du nom de Pout ou Phut, personnage biblique (par exemple dans les éditions de la Bible de Louis Segond.